Чемпионат Нидерландов по футболу 1973—1974 является 18 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 11 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 306 игр и забито 907 гола (в среднем 2,96 голов за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 ПСВ стал обладателем Кубка Нидерландов 1973—1974 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1973/1974
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1973 году
Спорт в Нидерландах в 1974 году